Saint-Saturnin kan syfta på:
 Saint-Saturnin, Cantal
 Saint-Saturnin, Marne
 Saint-Saturnin, Cher
 Saint-Saturnin, Charente
 Saint-Saturnin, Sarthe
 Saint-Saturnin, Lozère
 Saint-Saturnin, Puy-de-Dôme